Вадена () — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано.

Население составляет 843 человека (2008 г.), плотность населения составляет 65 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 39051. Телефонный код — 0471.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20050906054135/http://www.gvcc.net/soci/vadena.htm

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/